Naviglio – canale artificiale
 Navigli di Milano – Navigli con baricentro Milano
 Naviglio – dipinto di Umberto Ziveri
 Naviglio – dipinto di Mario Della Foglia